Эрандио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 17,56 км². Население — 24 294 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 ERANDIO en la Enciclopedia Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi 
 Diagnóstico Participativo de Erandio
 Ayuntamiento de Erandio
 ERANDIO en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи